

Cabeça de série 
  Esther Vergeer /  Sharon Walraven (Campeãs)
  Aniek van Koot /  Jiske Griffioen ''(Final)

Final 

 

D
Australian Open - Duplas femininas cadeirantes